Georg Bacmeister ist der Name folgender Personen:

* Georg Albert Bacmeister (auch Bachmeister; 1880–1918), deutscher Politiker, Landrat
 Georg Arnold Bacmeister (1850–1921), deutscher Jurist
 Georg Heinrich Bacmeister (1807–1890), deutscher Politiker, Minister